Steve Staios, kanadski hokejist, * 28. julij 1973, Hamilton, Ontario, Kanada.

Staios je člansko kariero začel v sezoni 1990/91 pri klubu Niagara Falls Thunder v ligi OHL. Leta 1991 je bil kot skupno 27. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, za katerega pa ni nikoli zaigral. V ligi NHL, kjer je igral za klube Boston Bruins, Vancouver Canucks, Atlanta Thrashers, Edmonton Oilers, Calgary Flames in New York Islanders, je skupno odigral 1001 tekmo rednega dela, na katerih je dosegel 56 golov in 164 podaj, ter 33 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in tri podaje. V sezoni 2000/01 je bil kapetan Atlanta Thrashersov. V sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi stavke ni potekala, je igral za Luleå HF v švedski ligi.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 33 tekem, na katerih je dosegel dva gola in štiri podaje.

Pregled kariere 

|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 90/91
|
| 66
| 17
| 29
| 46
|
| 115
|
| 12
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 91/92
|
| 65
| 11
| 42
| 53
|
| 122
|
| 17
| 7
| 8
| 15
|
| 27
|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 92/93
|
| 12
| 4
| 14
| 18
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sudbury Wolves
| OHL
| 92/93
|
| 53
| 13
| 44
| 57
|
| 67
|
| 11
| 5
| 6
| 11
|
| 22
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 93/94
|
| 38
| 3
| 9
| 12
| -9
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 94/95
|
| 60
| 3
| 13
| 16
| -3
| 64
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 10
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 95/96
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 95/96
|
| 57
| 1
| 11
| 12
| -4
| 114
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 95/96
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -5
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 95/96
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 96/97
|
| 54
| 3
| 8
| 11
| -26
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 9
| 0
| 6
| 6
| +2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 97/98
|
| 77
| 3
| 4
| 7
| -3
| 134
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 98/99
|
| 57
| 0
| 2
| 2
| -12
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 99/00
|
| 27
| 2
| 3
| 5
| -5
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 00/01
|
| 70
| 9
| 13
| 22
| -23
| 137
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 01/02
|
| 73
| 5
| 5
| 10
| +10
| 108
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 76
| 5
| 21
| 26
| +13
| 96
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 6
| 22
| 28
| +17
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 8
| 20
| 28
| +10
| 84
|
| 24
| 1
| 5
| 6
| 0
| 28
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 06/07
|
| 58
| 2
| 15
| 17
| -5
| 97
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 07/08
|
| 82
| 7
| 9
| 16
| -14
| 121
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 08/09
|
| 80
| 2
| 12
| 14
| -5
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 09/10
|
| 40
| 0
| 7
| 7
| -19
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 09/10
|
| 18
| 1
| 2
| 3
| -8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 10/11
|
| 39
| 3
| 7
| 10
| +6
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 11/12
|
| 65
| 0
| 8
| 8
| -19
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1405
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | 336
| bgcolor="#7FFF00" | 449
| bgcolor="#7FFF00" | -75
| bgcolor="#7FFF00" | 1926
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 101
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Niagara Falls Thunder
Hokejisti Sudbury Wolves
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti New York Islanders